

Pessoas
Sonja Fuss

Outros
4778 Fuss
Hot Fuss

Desambiguações de sobrenomes